Padró municipal d'habitants
 Biografies:
 Blai Padró i Obiols (Manresa, 1873 - 1934), intel·lectual i humanista catòlic
 Jaume Padró i Cots (Calders, 1720 - Manresa, 1803), escultor català
 Jaume Padró i Ferrer (Reus, 1826 - Barcelona, 1911) comerciant i dibuixant 
 Josep Maria Padró i Farré (Sant Cugat Sesgarrigues, 1884 - Barcelona, 1959), sacerdot i músic
 Josep Padró i Gonzàlez (Manresa, 1904 - 1982), pintor i dibuixant
 Josep Padró i Parcerisa, arqueòleg
 Josep Padró i Sala (Manresa, 1938 - 2012), músic i compositor 
 Pau Padró i Cañellas (el Vendrell, 1891 – Prada de Conflent, 1950), sindicalista i polític català
 Tomàs Padró i Marot, escultor de Manresa
 Tomàs Padró i Pedret (Barcelona, 1840 - Barcelona, 1877), dibuixant i il·lustrador català